Чели́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Челидзе, Андрей Сергеевич (1917—1972) — советский борец греко-римского и вольного стиля.
 Челидзе, Валериан Илларионович (1927—2014) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Челидзе, Вахтанг Владимирович (1945—1995) — советский футболист.
 
 Челидзе, Григорий Михайлович (1914—1985) — советский футболист.
 Челидзе, Леван Сергеевич (1934—1995) — киносценарист.
 Челидзе, Нодар Андреевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Челидзе, Отар Силованович (1925—1998) — поэт.
 Челидзе, Сергей Филиппович (1908—1977) — грузинский актёр и режиссёр.
 Челидзе, Тамаз Лукич — академик АН Грузии
 Челидзе, Муртаз Хасанович (1914—1953) — деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1949).

См. также 
 Чиладзе
 Чалидзе, Валерий Николаевич

Примечания